Makam steht für:
 Maqam (Musik), eine Tonleiter oder einen Modus in orientalischer Musik
 Makame, eine Gattung der arabischen Prosa
 Makam, türkische Schreibweise für arabisch maqam, allgemein „Stelle, Ort“. Im engeren Sinn islamischer Pilgerort mit einem Heiligengrab (Türbe) und einer Moschee daneben

Siehe auch: 
 Maqam